Le mot maxima est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier féminin ou pluriel neutre) d'un adjectif latin signifiant « le plus grand ». En français c'est le pluriel de «  » selon l'orthographe traditionnelle.

Sciences et techniques 
 En astrophysique, MAXIMA (acronyme de Millimeter Anisotropy eXperiment IMaging Array, « réseau d'imagerie pour l'expérience sur l'anisotropie millimétrique ») est un instrument d'observation de l'anisotropie du fond diffus cosmologique, monté sur un ballon stratosphérique américain (1998-1999).
 En informatique, Maxima est un logiciel libre de calcul formel, suite de Macsyma.
 En taxonomie, le mot maxima est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales de grande taille dont le genre (biologique) a un nom de genre (grammatical) féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
 La Maxima Caesariensis est une province romaine du Bas-Empire, issue de la partition de la Bretagne inférieure en 297.
 La Maxima Sequanorum est une province romaine du Bas-Empire (de 297 au début du ), située au nord du Léman.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Maxima, une reine alien de la planète Almerac dans l'univers de smallville (S08E04)

Entreprises et produits 
 Maxima est une enseigne lituanienne de supermarchés et d'hypermarchés, implantée dans les pays baltes, en Pologne et en Bulgarie.
 Maxima, une maison d'édition française
 Máxima FM est une station de radio privée espagnole, spécialisée dans les musiques électroniques au format dancefloor (2002-2019).
 La Nissan Maxima est une voiture de type grande routière et réservée au marché américain, dont la première génération date de 1981 (en 2021 elle en est à sa septième génération).
 La Pulemyot Maxima PM1910 est une mitrailleuse lourde, version russe de la Maxim.

Monuments 
 L'Ara maxima Herculis (ou Herculis invicti Ara maxima) est un autel de la Rome antique aujourd'hui disparu, qui était situé sur le forum Boarium.
 La Cloaca Maxima est le principal égout collecteur de la Rome antique, encore en usage aujourd'hui.

Sports 
 La Roma Maxima est une course cycliste disputée dans le Latium (Italie) depuis 2013, reprise du  (« Tour du Latium », 1933-2008).

Anthroponyme 
 Maxima ou Máxima est un prénom d'origine latine (traduit en français par Maxime), notamment porté par :
 Máxima (?-vers 303), martyrisée à  (l'actuelle Lisbonne), sainte fêtée le  ;
 Máxima Acuña (1970-), une agricultrice et militante environnementale péruvienne, connue pour sa lutte contre le méga-projet minier Conga ;
 Maxima de Thuburbe (?-304), vierge martyrisée à Thuburbe (près de l'actuelle Tunis), sainte fêtée le  ;
 Máxima Zorreguieta (1971-), épouse du prince puis roi Willem-Alexander depuis 2002, reine des Pays-Bas depuis 2013 ;
 Fausta Flavia Maxima (289-327), fille de Maximien Hercule et d'Eutropia, épouse de l'empereur Constantin  ;
 Flavia Maxima Constantia (361 ou 362-383), fille posthume de Constance II et dernière descendante directe de Constantin , épouse de l'empereur Gratien.
 Maxima est aussi un patronyme.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
  (antonyme)

Épithète spécifique